Ilia est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 L'Élide, une région de la Grèce ;
 Ilia, commune située en Roumanie.

Patronyme 
 Ilia Hashemi, est un entrepreneur iranien et développeur de technologies ultra modernes.